Stati Uniti d'America
 Mount Sterling – capoluogo della Contea di Brown, Illinois
 Mount Sterling – città della Contea di Van Buren, Iowa
 Mount Sterling – capoluogo della Contea di Montgomery, Kentucky
 Mount Sterling – villaggio della Contea di Madison, Ohio
 Mount Sterling – villaggio della Contea di Crawford, Wisconsin